Gaël Monfils è il campione in carica, ma quest'anno ha deciso di non iscriversi al torneo di Rotterdam.

In finale Andrej Rublëv ha sconfitto Márton Fucsovics con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Alexander Zverev (primo turno)
  Andrej Rublëv (vincitore)

  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)

Wildcard 

  Botic van de Zandschulp (primo turno)
  Alexander Zverev (primo turno)

  Robin Haase (primo turno)
  Andy Murray (secondo turno)

Qualificati 

  Márton Fucsovics
  Jérémy Chardy

  Cameron Norrie 
  Marcos Giron

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2021